Peixe (qui signifie poisson en portugais) désigne:
 Peixe une municipalité de l'État du Tocantins, au Brésil;
 Rio do Peixe, nom de plusieurs cours d'eau au Brésil.
 Emílio Peixe (1973-), footballeur portugais.